Austria:
 Wiener Neustadt – miasto statutarne w kraju związkowym Dolna Austria
 Wiener Neustadt-Land – powiat w kraju związkowym Dolna Austria
 Wiener Neustadt – stolica historycznej diecezji w Austrii

Inne:
 Wiener Neustadt Hauptbahnhof – stacja kolejowa w Wiener Neustadt
 Wiener Neustadt/Ost – lotnisko w Wiener Neustadt (LOAN)
 Wiener Neustadt/West – lotnisko w Wiener Neustadt (LOXN)
 SC Wiener Neustadt – austriacki klub piłkarski

Zobacz też:
 Neustadt
 Wiener